Le Deuxième Souffle (1966), een film van Jean-Pierre Melville
Le Deuxième Souffle (2007), een film van Alain Corneau